Скрыльников — фамилия; имеет женскую форму Скрыльникова.
 Скрыльников, Константин Евгеньевич (род. 1979) — российский футболист.
 Скрыльников, Павел Афанасьевич (1914—2000) — советский военнослужащий, Герой Советского Союза.

См. также 
 Скрылёв